Neosho – rzeka w USA
Miejscowości w USA:
 Neosho – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Newton
 Neosho – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
Gminy w USA:
 Neosho (ang. Neosho Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cherokee
 Neosho (ang. Neosho Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Coffey
 Neosho (ang. Neosho Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Labette
 Neosho (ang. Neosho Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Newton
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Neosho (ang. Neosho County) – w stanie Kansas